Буенависта де Куељар има више значења:

 Општина Буенависта де Куељар (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенависта де Куељар (Буенависта де Куељар, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику